Многозначный термин
 Гавро, Константин Павлович (?—?) — русский военачальник, генерал-майор.
 Гавро, Лайош (1894—1938) — венгерский интернационалист, участник Гражданской войны в России.
 Гавро — прежнее название села Плотинное в Бахчисарайском районе Крыма.